Anna Persson kan syfta på:

 Anna Persson (möbelarkitekt) (1909–1984), målare, skulptör och möbelarkitekt
 Anna Persson (skulptör) (1883–1967)